Владимир Михайлович Бакуменко ( род. 6 апреля 1908, г. Харьков — , Бразилия, ) — советский украинский и бразильский спортсмен (русские шашки, бразильские шашки), шашечный журналист и пропагандист игры, один из основателей правил игры в бразильские шашки.

Биография 
Родился в 1909 году в промышленном центре города Харькова, Украина. Научился играть в шашки в 17 лет в спортивном клубе, где параллельно занимался в секции футбола.

В 1926 году, по предложению тренера шашечного клуба, принял участие в сеансе одновременных матчей. Бакуменко выиграл матч и уже через несколько месяцев ему удалось выиграть чемпионат клуба.

С 1926 года шел стремительный рост его карьеры как спортсмена-шашиста, яркими чертами которого являются его победа в чемпионате города Харькова в этом же году.

В октябре 1927 года, в борьбе с 22 конкурентами из СССР, В.Бакуменко завоевывает титул чемпиона СССР.

В 1930-х годах получает высшее образование по специальности «инженер-технолог».

В 1932 году в СССР выходит его книга «Учебник шашечной игры». В Великую Отечественную войну остался в Харькове, во время оккупации вел шашечную рубрику в газете.

В 1943 году В.Бакуменко выехал из страны.

В 1954 году эмигрировал в Бразилию, жил в Сан-Паулу. Работал бухгалтером строительной фирмы.

21 июля 1954 года В.Бакуменко начал известную в стране шашечную колонку «COLUNA DO DAMISTA» в газете «A Gazeta Esportiva», которая публиковалась непрерывно каждую субботу в течение 11 лет. Вел он её до момента своей смерти в мае 1969 года.

Во время жизни в Бразилии В.Бакуменко положил начало распространению более совершенных шашечных приемов, пропаганду названий дебютов и комбинационных тем.

Издавал книги.

Карьера 
В 1927 году становится самым молодым чемпионом СССР (18 лет), выиграв дополнительный матч за 1 место у С. Соколова (+1 =3, результат в чемпионате (+9 =9 −1)).

Мастер спорта СССР (1927).

В 1928 году проиграл матч (он же IV Чемпионат СССР) экс-чемпиону СССР Василию Медкову (+4 =10 −6). Каждый из участников издал затем книгу со своими комментариями. Больше В. М. Бакуменко не принимал участие в союзных первенствах, играя на Украине.

В 1928 году занимает второе место на чемпионате Украины по русским шашкам среди мужчин (г. Одесса).

В 1940 году Владимир Бакуменко встретился с Исером Куперманом в матч-турнире четырёх за титул чемпиона Украины, заняв первое место.

Смерть 
15 мая 1969 года в газете Gazeta Esportiva (Бразилия, г. Сан-Паулу) был напечатан материал по поводу смерти Владимира Бакуменко. Директор Федерации шашистов Сан-Паулу, Карлос Альберто, сообщил о смерти спортсмена. Владимир Бакуменко умер в 16:30 во вторник, на шестьдесят первом году жизни, когда он был госпитализирован в отделение городской больницы. Похороны состоялись 14 мая 1969 года.

Семья 
 Брат — Бакуменко Григорий Михайлович (1914-?) — гв. лейтенант, кавалер ордена Красной Звезды.
 Первая жена — Черненькая Валентина Петровна (1917—1980)
 Дочь (от первого брака) — Бакуменко (Сосницкая) Людмила Владимировна (1939—2021)
 Правнук — Сосницкий Юрий Александрович (1990 г.р.) — художник, искусствовед.
 Вторая жена — Бакуменко Тамара

Ссылки 
 Владимир Бакуменко
 História — Jogo de Damas

Библиография 
 Бакуменко В. М. Матч за шашечное первенство СССР В. М. Бакуменко — В. В. Медков. — Харьков. — Изд-во вестника физкультуры.1928. — 50 с.
 Бакуменко В. М. Матч за шашечное первенство СССР. 1932,Х., 56 стр., 5000 экз.
 Медков В. В., Руссо В. Н. «Матч В.Медков — В.Бакуменко на первенство СССР по шашкам в 1928 году». — Л.: Шахм. листок, 1928. — 50 с, портр. — 4000 экз.
 Рубинчик Л. С. III Всесоюзный шашечный чемпионат. 50 избранных партий /С примечаниями В. Бакуменко и др./ — Л.: 1929. — 84 с — 4000 экз.
 Бакуменко В. М., Ильинский Б. Д. Учебник шашечной игры. — Л.,М.: ФиТ, 1932. — 124 с — 10000 экз.
 Бакуменко В. М. Беседы о шашечной игре. Беседа 1. — Харьков, 1941. — 25 с — ЦС ДСО «Колос». — 1000 экз.
 W. Bakumenko — Joias do Jogo de Damas /Любителям шашечной игры/. — 1959.
 W. Bakumenko — Curso de Damas Brasileiras (Libro primeiro) /Курс бразильских шашек (первые шаги)/. — 1968.
 W. Bakumenko — Jogo de damas. Curso de Damas Brasileuras /Игра в шашки. Курс бразильских шашек/. — 1979.
 W. Bakumenko — Manual do Jogo de Damas /Учебник шашечной игры/. — Год издания не указан.
 W. Bakumenko. Jogo de damas. — Editora: Edioro. — ISBN 8500281758. — 2003

Примечания 

Мастера спорта СССР по шашкам
Шашисты СССР
Чемпионы СССР по русским шашкам
Шашисты Бразилии
Шашечные журналисты